Příjmení MacLise nebo Maclise se vztahuje k následujícím osobám:

 Daniel Maclise (1806–1870) – irský malíř
 Angus MacLise (1938–1979) – americký hudebník a básník
 Ossian MacLise (* 1967) – americko-nepálský buddhistický mnich

Externí odkazy